Список населённых пунктов Гаврилов-Ямского района Ярославской области России.

Административный центр — город Гаврилов-Ям.

Населённые пункты Гаврилов-Ямского района Ярославской области

А-В 

 Абращиха (д.)
 Аколово (д.)
 Алешково (д.)
 Аморково (д.)
 Андрюшино (д.)
 Артемиха (д.)
 Ащериха (д.)
 Балахнино (д.)
 Бараки (д.)
 Бели (д.)
 Берлюково (с.)
 Большая Воехта (д.)
 Большое Панино (д.)
 Борисово (д.)
 Борисово (д.)
 Бочевка (д.)
 Вакуриха (д.)
 Великое (с.)
 Величково (с.)
 Внуково (д.)
 Волчково (д.)
 Воронино (д.)
 Воронино (д.)
 Воронково (д.)
 Вострицево (д.)
 Высоцкое (д.)
 Вышеславское (с.)

Г-Е 

 Гаврецово (д.)
 Гаврилково (д.)
 Гаврилов-Ям (г.)
 Головино (д.)
 Голубково (д.)
 Голузиново (д.)
 Гора (д.)
 Горбово (д.)
 Горе-Грязь (с.)
 Гришино (д.)
 Грудцино (д.)
 Губино (д.)
 Даниловка (д.)
 Дровнино (д.)
 Дружиниха (д.)
 Дружная (д.)
 Ельчаниново (д.)
 Ершовка (д.)
 Есипцево (д.)
 Ескино (д.)

Ж-И 

 Жабино (д.)
 Жманка (д.)
 Заморино (д.)
 Заречье (с.)
 Заря (п.)
 Заячий-Холм (с.)
 Зелендеево (д.)
 Ильинское-Урусово (с.)
 Илькино (д.)
 Илькино (д.)
 Ильцино (д.)
 Иляково (д.)
 Исаково (д.)

К-М 

 Кадищи (д.)
 Калинино (д.)
 Калитниково (д.)
 Калюбаиха (д.)
 Киселево (д.)
 Кобыльское (д.)
 Кондратово (д.)
 Конопляново (д.)
 Константиново (д.)
 Кореньково (д.)
 Коркино (д.)
 Коромыслово (д.)
 Коромыслово (п/ст)
 Котово (д.)
 Кощеево (д.)
 Кощеево (д.)
 Круглово (д.)
 Кудрявцево (п.)
 Кузовково (д.)
 Кузьминское (д.)
 Кундринское (д.)
 Курдумово (д.)
 Лахость (с.)
 Лисицино (д.)
 Листопадка (д.)
 Лихачево (д.)
 Лычёво (д.)
 Максимка (д.)
 Маланино (д.)
 Малое Панино (д.)
 Малькино (д.)
 Матвейка (д.)
 Маурино (д.)
 Междуречье (д.)
 Меленки (д.)
 Милитино (д.)
 Милочево (с.)
 Митино (с.)
 Митьково (д.)
 Михалево (д.)
 Михалково (д.)
 Мичуриха (п.)
 Мякшево (д.)

Н-П 

 Нарядово (д.)
 Насакино (д.)
 Настасьино (д.)
 Немерово (д.)
 Нечайка (д.)
 Никитское (с.)
 Николо-Пенье (с.)
 Никулино (д.)
 Никульцино (д.)
 Новодубное (д.)
 Новоселки (д.)
 Новый (п.)
 Овинищи (д.)
 Овсяниково (д.)
 Осенево (с.)
 Осташкино (д.)
 Остров (с.)
 Павлово (д.)
 Панино (д.)
 Паньково (д.)
 Пасынково (д.)
 Петраково (д.)
 Петроково (д.)
 Петрунино (д.)
 Плетилово (д.)
 Плещеево (с.)
 Плотина (д.)
 Позобово (д.)
 Поляна (д.)
 Поповка (д.)
 Прилесье (д.)
 Прислон (д.)
 Прошенино (д.)
 Пружинино (с.)
 Пурлево (д.)
 Путилово (д.)
 Пыполово (д.)

Р-Т 

 Раменье (д.)
 Ратислово (д.)
 Романцево (д.)
 Романцево-Дубиково (д.)
 Рохмала (д.)
 Рыково (д.)
 Санаторий-профилакторий «Сосновый бор» (п.)
 Седельница (д.)
 Селищи (д.)
 Семендяево (д.)
 Сеньково (д.)
 Слобода (д.)
 Смалево (с.)
 Сотьма (д.)
 Спасс (с.)
 Ставотино (с.)
 Староселово (д.)
 Степанцево (д.)
 Степанчиково (с.)
 Стогинское (с.)
 Стрельниково (д.)
 Строково (д.)
 Ступкино (д.)
 Талица (д.)
 Тарасино (д.)
 Тарусино (д.)
 Творино (с.)
 Турово (д.)

У-Я 

 Улыбино (п.)
 Ульяново (д.)
 Унимерь (с.)
 Феденино (д.)
 Фёдоровское (д.)
 Федчиха (д.)
 Филатово (д.)
 Ханькино (д.)
 Харнево (д.)
 Хватково (д.)
 Холм-Огарев (с.)
 Холычево (д.)
 Хохлево (д.)
 Цибаки (д.)
 Цибирино (д.)
 Чайкино (д.)
 Чаново (д.)
 Чёрная (д.)
 Чернево (д.)
 Чурилово (д.)
 Шалава (д.)
 Шалаево (д.)
 Шильково (д.)
 Шопша (с.)
 Щекотово (с.)
 Юцкое (с.)
 Яковлевское (д.)
 Ярково (д.)
 Ясеневка (п.)

Ссылки 
  Коды ОКАТО населённых пунктов района
 Почтовые индексы населённых пунктов района

 
Гаврилов-Ямский район